World Trade Center, een wijk in Manhattan (New York)
 North Tower van het World Trade Center, een wolkenkrabber in Manhattan (New York) (1972–2001)
 One World Trade Center, een wolkenkrabber in Manhattan (New York)
 World Trade Center (Brussel)
 WTC-gebouwen 1 en 2, een tweetal kantoorgebouwen in Brussel
 One World Trade Center (Long Beach), een wolkenkrabber in Long Beach (Californië)
 World Trade Center (Portland), een wolkenkrabber in Portland (Oregon)